Polycitoridae är en familj av sjöpungar som beskrevs av Wilhelm Michaelsen 1904. Enligt Catalogue of Life ingår Polycitoridae i ordningen Enterogona, klassen sjöpungar, subfylumet manteldjur, fylumet ryggsträngsdjur och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen Enterogona, klassen sjöpungar, fylumet ryggsträngsdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Polycitoridae 143 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Sjöpungar
Polycitoridae